Le terme Replay peut faire référence à :

 Replay, un roman fantastique de Ken Grimwood (1986) ;
 Replay, une chanson de Zendaya (2013) ;
 Replay, une chanson représentant Chypre au Concours Eurovision de la chanson 2019 ;
 Replay, un enregistrement d'une session de jeu vidéo.
 Replay, la télévision ou radio de rattrapage.

Le terme peut aussi évoquer :
 une répétition théâtrale ;
 une remise à zéro en informatique.

Homonymie de titre